Коварчино — название населённых пунктов:

Россия 
 Коварчино — село в Ильинском районе Ивановской области.
 Коварчино — упразднённая деревня в Первомайском районе Ярославской области.